Черрето ()

 Аббадія-Черрето — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Лоді
 Черрето-Гвіді — муніципалітет в Італії, у регіоні Тоскана, метрополійне місто Флоренція
 Черрето-Груе — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Алессандрія
 Черрето-ді-Сполето — муніципалітет в Італії, у регіоні Умбрія, провінція Перуджа
 Черрето-д'Асті — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Асті
 Черрето-д'Езі — муніципалітет в Італії, у регіоні Марке, провінція Анкона
 Черрето-Кастелло — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Б'єлла
 Черрето-Лаціале — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, метрополійне місто Рим-Столиця
 Черрето-Санніта — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Беневенто

Див. також 

 Черретто-Ланге — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Кунео